Mahon peut signifier :

Toponymes 
 Mahon, une commune du Burkina Faso.

 Port Mahon, Maó en catalan ou Mahón en castillan, est la capitale de l'île de Minorque dans les îles Baléares.

Patronymes

Mahon 
 Alice Mahon.
 Bryan Mahon, général anglais de la Première Guerre mondiale.
 Eugène Mahon de Monaghan (1821-1868), écrivain français.
 Hugh Mahon (1857-1931), homme politique australien.
 John Mahon.
 Julienne de Mahon.
 Pogue Mahone.
 Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahon.
 , acteur irlandais.

Mac Mahon 
 Patrice de Mac Mahon (Edme Patrice Maurice de Mac Mahon)
 Voir aussi

Botanique 
 Buis de Mahon (Buxus balearica), espèce de buis.
 Chèvrefeuille de Mahon (Lonicera implexa), espèce de chèvrefeuille.
 Mahonia, genre de plantes (espèce : Mahonia bealei).